

Атлантик-Біч — місто, штат Флорида
 Атлантик-Біч — місто, штат Північна Кароліна
 Атлантик-Біч — місто, штат Південна Кароліна
 Атлантик-Біч — селище, штат Нью-Йорк